Río Clarillo puede referirse a:

Reserva Nacional Río Clarillo, área natural protegida cercana a Santiago de Chile.
Río Clarillo (Maipo), río de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
Río Clarillo (Región de O'Higgins), río de la Región de O'Higgins, Chile.
Rengo#Historia, o Aldea de Río Clarillo, antiguo nombre de la ciudad de Rengo, Chile.